Santanensi – abitanti di Sant'Ana do Livramento
Santanensi – abitanti di Santa Ana (Tucumán)
Santanensi – abitanti di Santana (Bahia)
Santanensi – abitanti di Santana de Cataguases
Santanensi – abitanti di Santana de Mangueira
Santanensi – abitanti di Santana do Deserto
Santanensi – abitanti di Santana do Garambéu
Santanensi – abitanti di Santana do Ipanema
Santanensi – abitanti di Santana do Itararé
Santanensi – abitanti di Santana do Jacaré
Santanensi – abitanti di Santana do Manhuaçu
Santanensi – abitanti di Santana do Maranhão
Santanensi – abitanti di Santana do Matos
Santanensi – abitanti di Santana do Piauí
Santanensi – abitanti di Santana do Seridó
Santanensi – abitanti di Santana do São Francisco
Santanensi – abitanti di Santana dos Montes